Näder ist der Familienname folgender Person:

 Thorsten Näter (* 1953), deutscher Drehbuchautor und Regisseur 

Siehe auch
Näther
Näder